Une garçonnière est un petit appartement — généralement un studio — occupé soit par un homme célibataire, soit par un homme marié qui l'utilise pour retrouver ses maîtresses à l'insu de son épouse ;
 Une garçonnière, terme nouvellement utilisé pour décrire la façon dont les amants s'approprient le lieu de vie de leur « relation libre » pour avoir des relations sexuelles loin de chez eux, n'affectant pas leur quotidien.
  Une garçonnière. Par extension du premier usage de ce terme, une garçonnière désigne aussi la garde-robe d'un homme. L'homme avait des vêtements dans sa garçonnière. L'usage de ce terme, pour désigner la garde-robe masculine, tombe aujourd'hui en désuétude sauf auprès de quelques hommes.
 Une garçonnière désignait autrefois les jeunes filles aimant fréquenter les garçons, partager leurs activités et avoir des relations amoureuses avec eux. Le dictionnaire dit de l'Académie française donnait en 1831 la définition suivante : « jeune fille qui aime à hanter les garçons. »
 La Muse garçonnière est un recueil d'épigrammes de Straton de Sardes ;
 La Garçonnière est un film de Billy Wilder ;
 La Garçonnière est un épisode de la série télévisée South Park.
La Garçonnière est un roman d'Hélène Grémillon.

Référence